Jupiter — многозначный термин.

 Jupiter — британский журнал научной фантастики.
 Jupiter — японский разработчик игр, специализирующийся на карманных консолях.
 Jupiter ACE — бытовой компьютер, производившийся в 1980-х годах британской компанией Jupiter Cantab.
 Jupiter Cantab — британская компания из Кембриджа, производившая бытовые компьютеры.
 Jupiter Icy Moon Explorer — автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства
 Jupiter One — американская рок-группа из Бруклина, Нью-Йорк.

См. также 
 Jupyter
 Юпитер (значения)